La Coppa di Germania 2019-2020 si è svolta dal 27 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020: al torneo hanno partecipato venti squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la quinta volta allo .

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020